

Belgique 
 Collégiale Saint-Pierre de Liège
 Collégiale Saint-Pierre de Louvain

France 
Il existe ou a existé de nombreuses Collégiales Saint-Pierre en France :
 la collégiale Saint-Pierre d'Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais
 la collégiale Saint-Pierre d'Avignon, dans le Vaucluse
 la collégiale Saint-Pierre de Burlats, dans le Tarn
 la collégiale  Saint-Pierre du Dorat, en Haute-Vienne
 la collégiale Saint-Pierre de Douai, dans le Nord
 la collégiale Saint-Pierre de La Romieu, dans le Gers
 la collégiale Saint-Pierre de Neuf-Marché, en Seine-Maritime
 la collégiale Saint-Pierre de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne

Certaines ont disparu :
 la collégiale Saint-Pierre d'Angers (détruite en 1791)
 la collégiale Saint-Pierre de Lille (détruite à partir de 1794)
 la collégiale Saint-Pierre de Cassel

Espagne 
 la collégiale Saint-Pierre d'Àger en Lérida
 la collégiale Saint-Pierre de Cervatos en Cantabrie
 la collégiale Saint-Pierre de Lerma en Burgos
 la collégiale Saint-Pierre de Teverga dans les Asturies

Pierre
~